Masdar (Arabisch), het gesubstantiveerd werkwoord in het Arabisch
Medinat Masdar of Masdar City, een geplande stad in Abu Dhabi
Masdar (bedrijf), ook wel Abu Dhabi Future Energy Company, een energiebedrijf